Muselier ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Muselier (1882–1965), französischer Admiral
 Renaud Muselier (* 1959), französischer Politiker